Venables – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia

Persone 
 Chris Venables – calciatore britannico
 Mary Ann Venables – schermitrice britannica
 Terry Venables – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico